Премьер-лига Ганы () — высший дивизион в футбольной системе Ганы. Основана в 1956 году.

Сезон 2017

Команды-участницы

Чемпионы по сезонам 

 1956 : Хартс оф Оук
 1957 : нет чемпиона
 1958 : Хартс оф Оук
 1959 : Асанте Котоко
 1960 : Илевен Уайз
 1961/62 : Хартс оф Оук
 1962/63 : Реал Рипабликанс
 1963/64 : Асанте Котоко
 1964/65 : Асанте Котоко
 1966 : Мистиориос Дуэрфс
 1967 : Асанте Котоко
 1968 : Асанте Котоко
 1969 : Асанте Котоко
 1970 : Грейт Олимпикс
 1971 : Хартс оф Оук
 1972 : Асанте Котоко
 1973 : Хартс оф Оук
 1974 : Грейт Олимпикс
 1975 : Асанте Котоко
 1976 : Хартс оф Оук

 1977 : Секонди Хасаакас
 1978 : Хартс оф Оук
 1979 : Хартс оф Оук
 1980 : Асанте Котоко
 1981 : Асанте Котоко
 1982 : Асанте Котоко
 1983 : Асанте Котоко
 1984 : Хартс оф Оук
 1985 : Хартс оф Оук
 1986 : Асанте Котоко
 1987 : Асанте Котоко
 1988/89 : Асанте Котоко
 1989/90 : Хартс оф Оук
 1990/91 : Асанте Котоко
 1991/92 : Асанте Котоко
 1992/93 : Асанте Котоко
 1993/94 : Голдфилдс
 1994/95 : Голдфилдс
 1995/96 : Голдфилдс
 1996/97 : Хартс оф Оук

 1997/98 : Хартс оф Оук
 1999 : Хартс оф Оук
 2000 : Хартс оф Оук
 2001 : Хартс оф Оук
 2002 : Хартс оф Оук
 2003 : Асанте Котоко
 2004/05 : Хартс оф Оук
 2005 : Асанте Котоко
 2006/07 : Хартс оф Оук
 2007/08 : Асанте Котоко
 2008/09 : Хартс оф Оук
 2009/10 : Адуана Старз
 2010/11 : Берекум Челси
 2011/12 : Асанте Котоко
 2012/13 : Асанте Котоко
 2013/14 : Асанте Котоко
 2015 : Ашанти Голд
 2016 : Ва Олл Старз
 2017 : Адуана Старз

Показатели выступлений по клубам

Примечания

Ссылки 
 Сайт футбольной федерации Ганы
 Футбол Ганы на ghanaweb.com